«"Heroes"» es una canción escrita por el músico británico David Bowie. Fue co-escrita por Bowie y Brian Eno, producida por Bowie y Tony Visconti, y grabada en julio y agosto de 1977 en el Hansa Tonstudio. Fue publicado el 23 de septiembre de 1977 como el sencillo principal de su duodécimo álbum de estudio del mismo nombre, junto con «V-2 Schneider». Un producto del período en Berlín de Bowie, la canción no fue un éxito mayor en el Reino Unido o en los Estados Unidos después de su lanzamiento, pero se convirtió en una de sus canciones características del artista. En enero de 2016, posterior a la muerte de Bowie, la canción alcanzó la posición número 12 en el UK Singles Chart. «“Heroes”» ha sido citada como su segunda canción más versionada, después de «Rebel Rebel».

Pertenece al disco “Heroes” es el décimo disco de estudio realizado por David Bowie y Tony Visconti en 14 de octubre de 1977. Escrito por el propio David Bowie y Brian Eno, juntos colaboraron como letristas y compositores de la llamada «Trilogía de Berlín» de Bowie (Low, “Heroes” y Lodger).

Este tema ha sido cantado y versionado por numerosos artistas como The Wallflowers (en 1998 grabaron la suya incluida en la banda sonora de Godzilla), el Dj David Guetta con el título: «Just for One Day (Heroes)», la banda Oasis, Blondie (quienes incluso editaron una versión en vivo como sencillo en Alemania), Bon Jovi, King Crimson (grupo del cual hace parte Robert Fripp, quien fue el encargado de la guitarra en el tema original, caracterizada por el sonido sostenido que se puede escuchar a lo largo de la canción), la banda de Cello metal Apocalyptica con el vocalista de Rammstein Till Lindemann haciendo su versión cantada en alemán titulada «Helden», The Smashing Pumpkins, Fricción, y en 2010, los finalistas del The X Factor del Reino Unido grabaron su versión, la cual alcanzó el número uno en el Reino Unido y en Irlanda, entre otros. En noviembre del 2012, en la serie Glee los personajes de Blaine Anderson y Sam Evans, interpretados por Darren Criss y Chord Overstreet cantaron esta canción en el capítulo "Dynamic Duets" (séptimo de la cuarta temporada). Richard Coleman con su banda Fricción la realizó en castellano en el disco Para terminar; Coleman la sigue interpretando en sus conciertos como solista. También fue realizada por el personaje de Elsa Mars interpretado por Jessica Lange en el último capítulo de la cuarta temporada de American Horror Story: Freak Show.

El propio Bowie la interpretó en el Concierto homenaje a Freddie Mercury, en el año 1992, junto con Queen y Mott the Hoople.

Listado de canciones

Posiciones en listas

Referencias 

Sencillos de 1977
Canciones de 1977
Sencillos de 1998
Canciones de David Bowie
Canciones de The Wallflowers
Baladas de rock
Canciones compuestas por David Bowie
Canciones compuestas por Brian Eno
Canciones producidas por Tony Visconti
Sencillos número uno en Reino Unido
Sencillos número uno en Irlanda
Sencillos certificados de plata por la British Phonographic Industry
Canciones en inglés
Composiciones en re mayor
Canciones de art rock